

Села:
 Білий Берег — Житомирська область, Коростенський район
 Білий Берег — Київська область, Іванківський район

Білий Берег () — присілок, Смоленська область, Сафоновський район